

Лукувець — село в гміні Фірлей Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Лукувець — село в гміні Карчев Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Лукувець — село в гміні Парисув Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Лукувець — село в гміні Мрози Мінського повіту Мазовецького воєводства